Хейди Эль Табах (; родилась 25 сентября 1986 года в Александрии, Египет) — канадская теннисистка и теннисный тренер арабского происхождения. победительница 16 турниров ITF (6 — в одиночном разряде).

Биография 
Родителей Хейди зовут Медхат и Саммер. Есть брат Ахмед (Мидо).

Семья переехала из Египта в Канаду, а затем в Брейдентон, когда Хейди было 8 лет.

Впервые пришла на теннисный корт в 9 лет. До 2005 года представляла на международных соревнованиях Египет.

Своими любимыми ударами Эль Табах считает подачу и форхенд; любимыми покрытиями — хард и грунт.

Завершила выступления в 2016 году, после чего работала тренером в различных программах Федерации тенниса Канады. В 2018 году назначена капитаном сборной Канады в Кубке Федерации, сменив на этом посту Сильвена Брюно.

Владеет английским и арабским языками.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (6)

Поражения (2)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (19)

Победы (10)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах

Примечания 

Теннисисты Египта
Теннисисты Канады
Теннисные тренеры Канады